Muscolo – elemento anatomico
 Muscolo – arma d'assedio
 Muscolo, nome con cui è chiamato il mitilo nelle regioni nord-occidentali
 Muscoli – frazione di Cervignano del Friuli
 Mus musculus – nome latino del topo